Forkortelsen ICE kan have følgende betydninger:

 In Car Entertainment
 In case of emergency
 InterCityExpress
 Interactive Connectivity Establishment
 U.S. Immigration and Customs Enforcement